

Localidades
Carnation (Washington)

Outros
Green Carnation

Desambiguação